Карой Кнезич (, ; ) — венгерский генерал, один из 13 арадских мучеников.

Биография 
Родился в венгерско-хорватской семье. Его отец был хорватского происхождения, служил офицером пограничной службы Австрийской империи.

Окончил военную академию в Граце. Служил в Вараждине и Галиции.

Во время Весны народов добровольно перешëл на службу в венгерскую армию.

Вначале командовал батальоном венгерских революционных войск в кампании против участников национального движения Словакии. Затем участвовал в кампании против сербов. Проявил храбрость и добился военных успехов в марте и апреле 1849 года. Участвовал в осаде Буды. Был произведен в чин генерал-майора.

Лайош Кошут собирался назначить его губернатором Трансильвании, но после нескольких военных поражений, Карой Кнезич был переведен командиром резервного корпуса в район Верхней Тисы. Участвовал в битве с русскими войсками Ивана Паскевича. Был взят в плен русскими вместе с другими венгерскими генералами и передан австрийской армии. Находился в заключении в тюрьме Арада.

Австрийцы провели трибунал, в результате которого он был приговорен к смертной казни через повешение. Был в числе 13 генералов венгерской армии, казнённых 6 октября 1849 года в Араде после подавления венгерской революции 1848—1849 годов.

Останки Кнезича были обнаружены в 1932 году во время наводнения в Румынии в районе Арада и перезахоронены на местном кладбище.

В Венгрии Арадские мученики считаются национальными героями и 6 октября отмечается в стране, как национальный день памяти венгров.

Примечания

Ссылки 
 Knezich Károly 

Военачальники Венгрии
Генерал-майоры
Повешенные в Венгрии
Казнённые в Венгрии в XIX веке
Участники Венгерской войны